

Plaats
 Malden (Nederland)
 Malden (eiland), op Kiribati
 Malden (Illinois)
 Malden (Massachusetts), de grootste plaats met deze naam
 Malden (Missouri)
 Malden (Washington)
 Malden (West Virginia)

Persoon
 Karl Malden, Amerikaans acteur